Чарльз Готман (14 січня 1806 – 31 грудня 1855) — губернатор штату Вікторія, Австралія
 Лідія Готман (нар. 1978) — композитор